Chris Stewart (né le  à Red Deer, dans la province de l'Alberta, au Canada) est un entraîneur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1985-1986 || Spurs de Calgary || LHJA || 52 || 27 || 25 || 0 || 0 || -
|-
| 1988-1989 || Saints de Saint Albert || LHJA || 60 || 28 || 29 || 3 || 0 || -
|-
| 1990-1991 || Grizzlys d'Olds || LHJA || 56 || 31 || 23 || 2 || 0 || -
|-
| 1991-1992 || Grizzlys d'Olds || LHJA || 60 || 42 || 14 || 0 || 4 || -
|-
| 1992-1993 || Grizzlys d'Olds || LHJA || 56 || 35 || 21 || 0 || 0 || -
|-
| 1993-1994 || Grizzlys d'Olds || LHJA || 56 || 50 || 4 || 0 || 2 || -
|-
| 1994-1995 || Grizzlys d'Olds || LHJA || 56 || 40 || 16 || 0 || 0 || -
|-
| 1995-1996 || Raiders de Prince Albert || LHOu || 72 || 47 || 19 || 6 || 0 || -
|-
| 1996-1997 || Raiders de Prince Albert || LHOu || 72 || 29 || 34 || 9 || 0 || -
|-
| 1997-1998 || Raiders de Prince Albert || LHOu || 30 || 8 || 21 || 1 || 0 || Remplacé en cours de saison
|-
| 1998-1999 || Channel Cats de Huntsville || LCH || 70 || 47 || 19 || 0 || 4 || Vainqueurs
|-
| 1999-2000 || Iguanas de San Antonio || LCH || 70 || 33 || 32 || 0 || 5 || Non qualifiés
|-
| 2000-2001 || Iguanas de San Antonio || LCH || 70 || 42 || 21 || 0 || 7 || Défaite au  tour
|-
| 2001-2002 || Iguanas de San Antonio || LCH || 64 || 40 || 16 || 0 || 8 || Défaite au  tour
|-
| 2003-2004 || Eagles du Colorado || LCH || 64 || 43 || 16 || 0 || 5 || Défaite au  tour
|-
| 2004-2005 || Eagles du Colorado || LCH || 60 || 43 || 10 || 0 || 7 || Vainqueurs
|-
| 2005-2006 || Eagles du Colorado || LCH || 64 || 44 || 14 || 0 || 6 || Défaite au  tour
|-
| 2006-2007 || Eagles du Colorado || LCH || 64 || 46 || 17 || 0 || 1 || Vainqueurs
|-
| 2007-2008 || Eagles du Colorado || LCH || 64 || 37 || 20 || 0 || 7 || Finalistes
|-
| 2010-2011 || Eagles du Colorado || LCH || 66 || 40 || 22 || 0 || 4 || Finalistes
|-
| 2011-2012 || Eagles du Colorado || ECHL || 72 || 38 || 28 || 0 || 6 || Défaite au  tour
|-
| 2012-2013 || Eagles du Colorado || ECHL || 72 || 34 || 31 || 0 || 7 || Défaite au  tour
|-
| 2013-2014 || Eagles du Colorado || ECHL || 71 || 33 || 26 || 0 || 12 || Défaite au  tour
|-
| 2014-2015 || Eagles du Colorado || ECHL || 72 || 41 || 23 || 0 || 8 || Défaite au  tour
|-
| 2015-2016 || Eagles du Colorado || ECHL || 72 || 41 || 27 || 0 || 4 || Défaite au  tour

Références 

Naissance en avril 1961
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Naissance à Red Deer